Hinterwaldner ist der Familienname folgender Personen:

 Inge Hinterwaldner (* 1976), österreichisch-italienische Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Johann Max Hinterwaldner (1844–1912), österreichischer Pädagoge
 Josef Hinterwaldner (1833–1922), österreichischer Sänger